Attila flagello di Dio ist der Name folgender Filme:

 Attila, die Geißel Gottes, 1954, italienisches Historiendrama
 Wild trieben es die alten Hunnen, 1982, italienische Komödie